Bernau am Chiemsee, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Bernau bei Berlin, een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Bernau im Schwarzwald, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg